Токари́ () — хутор в составе Сычковского сельсовета Бобруйского района Могилёвской области Белоруссии.

Расположен в пределах Бобруйской равнины.

Средняя температура января -6,6⁰С, 18 июля,3⁰С. Осадки 609 мм в год. Вегетационный период 192 дня.

Население  
 1999 год — 6 человек
 2010 год — 11 человек

Фотогалерея

Примечания 

Населённые пункты Бобруйского района